Снежненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Хабаровский край 
 Снежненское сельское поселение — входит в Комсомольский район

Челябинская область
 Снежненское сельское поселение — входит в Карталинский район